Die Croatia Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Juli 2002 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Amersfoort die Energis Open gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amsterdam und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Carlos Moyá. Er konnte als Zweiter der Setzliste auch dieses Jahr triumphieren. Nur gegen Fernando Vicente gab er einen Satz ab. Im Finale unterlag ihm sein Landsmann David Ferrer, der als Qualifikant gestartet war und der das erste Mal überhaupt ein Finale erreicht hatte. Für Moyá war es nach 1996 und 2001 der dritte Titel in Umag. In der laufenden Saison war es der dritte Titel, insgesamt gewann er sein zehntes Turnier.
Die Titelverteidiger im Doppel, Andrés Schneiter und Sergio Roitman, traten erneut zusammen an und schieden in der ersten Runde aus. Die Paarung František Čermák und Julian Knowle besiege die Zweiten und Dritten der Setzliste. Im Finale schlugen sie die Spanier Albert Portas und Fernando Vicente und gewannen damit ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Čermák war es sogar der erste Titel überhaupt, während Knowle das zweite Mal erfolgreich war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Umag